Vorländer oder Vorlander ist der Name von

 Daniel Vorländer (1867–1941), deutscher Chemiker
 Fritz Vorländer (1895–1956), deutscher Verleger
 Hans Vorländer (* 1954), deutscher Politikwissenschaftler
 Heinz Vorländer (1916–2005), deutscher Verleger
 Hermann Vorländer (* 1942), deutscher evangelischer Theologe und Missionar
 Johann Jakob Vorländer (1799–1886), deutscher Vermessungsingenieur
 Karl Vorländer (1860–1928), Gymnasialprofessor in Solingen und Philosoph
 Otto Vorländer (1853–1937), deutscher Glas- und Wandmaler sowie Zeichenlehrer, Kunsthistoriker und Denkmalpfleger